The Strain (boek), een horrorboek van Guillermo del Toro en Chuck Hogan uit 2009
 The Strain (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2014 die gebaseerd is op bovenstaand boek